Santuario della Beata Vergine Assunta, a Careno, frazione di Pellegrino Parmense (Emilia-Romagna)
 Santuario della Beata Vergine Assunta, a Guasila (Sardegna)
 Santuario della Beata Vergine Assunta, a Magenta (Lombardia)
 Santuario della Beata Vergine Assunta di Loreto, a Loreto, frazione del comune di Oleggio, in Piemonte